Saint-Germain [], St. Germain oder St-Germain steht für:

Personen:
 Saint Germain von Paris (496–576), französischer Heiliger und Bischof
 Saint Germain von Auxerre († 478), französischer Heiliger und Bischof
 Graf von Saint Germain († 1784) auch: Aymar, auch: Marquis de Betmar; Abenteurer
 St Germain (* 1973), Künstlername des französischen Jazzmusikers Ludovic Navarre
 Claude-Louis, comte de Saint-Germain (1707–1778), französischer Truppenführer und Kriegsminister

 André Saint-Germain (* 1887 als André Charles Eugène Obrecht; † 1973), französischstämmiger Schauspieler an deutschen Bühnen und beim deutschen Film
 Antoine Louis Decrest de Saint-Germain (1761–1835) französischer General des Ersten Kaiserreichs
 Fernand St. Germain (1928–2014), US-amerikanischer Politiker
 Henri de Saint Germain (1878–1951), französischer Fechter
 Laurence St-Germain (* 1994), kanadische Skirennläuferin
 Martin de Saint-Germain († 1303), Bischof von Genf
 Ralph St. Germain (1904–1974), kanadischer Eishockeyspieler
 Robert de St Germain, schottischer Geistlicher und Diplomat
 Robert François Quesnay de Saint-Germain (1751–1805), französischer Politiker, Jurist und Ökonom
 Tabitha St. Germain (* 1964), US-amerikanische Synchronsprecherin

Abteien, Kirchen und Schlösser:
 Saint-Germain d’Auxerre, karolingische Abtei
 St-Germain-d’Auxerre (Bligny-sur-Ouche), romanische Kirche in Burgund
 St-Germain-l’Auxerrois (Paris), Kirche in Paris
 St-Germain (Boësses), katholische Kirche im Département Loiret
 Abtei Saint-Germain-des-Prés, Kirche und ehemalige Abtei in Paris
 Schloss Saint-Germain-en-Laye, Schloss in der gleichnamigen Stadt westlich von Paris
 St-Germain (Manneville-la-Raoult), katholische Kirche im Département Eure
 St-Germain (Saint-Germain-Village), katholische Kirche im Département Eure**
 reformierte Kirche Saint-Germain in Moutier 

Stadtviertel in Paris:
 Pariser Stadtviertel Quartier Saint-Germain-des-Prés im 6. Arrondissement (Paris)
 historisches Pariser Stadtviertel Faubourg Saint-Germain mit dem Boulevard Saint-Germain

Sportvereine:
 Paris Saint-Germain, Fußballclub
 dessen Handballabteilung, siehe Paris Saint-Germain (Handball)
 Saint-Germain-en-Laye HC, Hockeyclub

Verträge, Friedensverträge:
 siehe Frieden von Saint-Germain
 siehe Vertrag von Saint-Germain-en-Laye

Orte in Frankreich:
 Saint-Germain (Meurthe-et-Moselle)
 Saint-Germain (Ardèche)
 Saint-Germain (Aube)
 Saint-Germain (Haute-Saône)
 Saint-Germain (Vienne)

französische Orte mit Namenszusatz:
 Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Rhône
 Saint-Germain-Beaupré, Creuse
 Saint-Germain-Chassenay, Nièvre
 Saint-Germain-d’Anxure, Mayenne
 Saint-Germain-d’Arcé, Sarthe
 Saint-Germain-d’Aunay, Orne
 Saint-Germain-de-Belvès, Dordogne
 Saint-Germain-de-Calberte, Lozère
 Saint-Germain-de-Clairefeuille, Orne
 Saint-Germain-de-Confolens, Charente
 Saint-Germain-de-Coulamer, Mayenne
 Saint Germain d’Ectot, Calvados
 Saint-Germain-de-Fresney, Eure
 Saint-Germain-de-Grave, Gironde
 Saint-Germain-de-Joux, Ain
 Saint-Germain-de-la-Coudre, Orne
 Saint-Germain-de-la-Grange, Yvelines
 Saint-Germain-de-la-Rivière, Gironde
 Saint Germain de Livet, Calvados
 Saint-Germain-d’Elle, Manche
 Saint-Germain-de-Longue-Chaume, Deux-Sèvres
 Saint-Germain-de-Lusignan, Charente-Maritime
 Saint-Germain-de-Manche, Manche
 Saint-Germain-de-Marencennes, Charente-Maritime
 Saint-Germain-de-Martigny, Orne
 Saint-Germain-de-Modéon, Côte-d’Or
 Saint-Germain-de-Montbron, Charente
 Saint-Germain-de-Montgommery, Calvados
 Saint-Germain-de-Pasquier, Eure
 Saint-Germain-de-Prinçay, Vendée
 Saint-Germain-de-Salles, Allier
 Saint-Germain-des-Angles, Eure
 Saint-Germain-des-Bois (Cher), Cher
 Saint-Germain-des-Bois (Nièvre), Nièvre
 Saint-Germain-des-Champs, Yonne
 Saint-Germain-des-Essourts, Seine-Maritime
 Saint-Germain-des-Fossés, Allier
 Saint-Germain-des-Grois, Orne
 Saint-Germain-des-Prés (Dordogne), Dordogne
 Saint-Germain-des-Prés (Loiret), Loiret
 Saint-Germain-des-Prés (Maine-et-Loire), Maine-et-Loire
 Saint-Germain-des-Prés (Tarn),
 Saint-Germain-d’Esteuil, Gironde
 Saint-Germain-des-Vaux, Manche
 Saint-Germain-d’Étables, Seine-Maritime
 Saint-Germain-de-Tallevende-la-Lande-Vaumont, Calvados
 Saint-Germain-de-Varreville, Manche
 Saint-Germain-de-Vibrac, Charente-Maritime
 Saint-Germain-du-Bel-Air, Lot
 Saint-Germain-du-Bois, Saône-et-Loire
 Saint-Germain-du-Corbéis, Orne
 Saint Germain du Crioult, Calvados
 Saint-Germain-du-Pert, Calvados
 Saint-Germain-du-Pinel, Ille-et-Vilaine
 Saint-Germain-du-Plain, Saône-et-Loire
 Saint-Germain-du-Puch, Gironde
 Saint-Germain-du-Puy, Cher
 Saint-Germain-du-Salembre, Dordogne
 Saint-Germain-du-Seudre, Charente-Maritime
 Saint-Germain-du-Teil, Lozère
 Saint-Germain-en-Brionnais, Saône-et-Loire
 Saint-Germain-en-Coglès, Ille-et-Vilaine
 Saint-Germain-en-Laye, Yvelines
 Saint-Germain-en-Montagne, Jura
 Saint-Germain-et-Mons, Dordogne
 Saint Germain la Blanche Herbe, Calvados
 Saint-Germain-la-Campagne, Eure
 Saint-Germain-la-Chambotte, Savoie
 Saint-Germain-l’Aiguiller, Vendée
 Saint-Germain-la-Montagne, Loire
 Saint-Germain-Langot, Calvados
 Saint-Germain-la-Poterie, Oise
 Saint-Germain-Laprade, Haute-Loire
 Saint-Germain-Laval (Loire), Loire
 Saint-Germain-Laval (Seine-et-Marne), Seine-et-Marne
 Saint-Germain-la-Ville, Marne
 Saint-Germain-Lavolps, Corrèze
 Saint-Germain-Laxis, Seine-et-Marne
 Saint-Germain-le-Châtelet, Territoire de Belfort
 Saint-Germain-le-Fouilloux, Mayenne
 Saint-Germain-le-Gaillard (Eure-et-Loir), Eure-et-Loir
 Saint-Germain-le-Gaillard (Manche), Manche
 Saint-Germain-le-Guillaume, Mayenne
 Saint-Germain-Lembron, Puy-de-Dôme
 Saint-Germain-le-Rocheux, Côte-d’Or
 Saint-Germain-lès-Arlay, Jura
 Saint-Germain-lès-Arpajon, Essonne
 Saint-Germain-les-Belles, Haute-Vienne
 Saint-Germain-lès-Buxy, Saône-et-Loire
 Saint-Germain-lès-Corbeil, Essonne
 Saint-Germain-les-Paroisses, Ain
 Saint-Germain-Lespinasse, Loire
 Saint-Germain-lès-Senailly, Côte-d’Or
 Saint-Germain-les-Vergnes, Corrèze
 Saint-Germain-le-Vasson, Calvados
 Saint-Germain-le-Vieux, Orne
 Saint-Germain-l’Herm, Puy-de-Dôme
 Saint-Germain-près-Herment, Puy-de-Dôme
 Saint-Germain-sous-Cailly, Seine-Maritime
 Saint-Germain-sous-Doue, Seine-et-Marne
 Saint-Germain-sur-Avre, Eure
 Saint-Germain-sur-Ay, Manche
 Saint-Germain-sur-Bresle, Somme
 Saint-Germain-sur-Eaulne, Seine-Maritime
 Saint-Germain-sur-École, Seine-et-Marne
 Saint-Germain-sur-Ille, Ille-et-Vilaine
 Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Rhône
 Saint-Germain-sur-Meuse, Meuse
 Saint-Germain-sur-Moine, Maine-et-Loire
 Saint-Germain-sur-Morin, Seine-et-Marne
 Saint-Germain-sur-Renon, Ain
 Saint-Germain-sur-Rhône, Haute-Savoie
 Saint-Germain-sur-Sarthe, Sarthe
 Saint-Germain-sur-Sèves, Manche
 Saint-Germain-sur-Vienne, Indre-et-Loire
 Saint-Germain-Village, Eure

Verwaltungsgebiete in Frankreich:
 Arrondissement Saint-Germain-en-Laye, Département Yvelines

sonstige Orte:
 Saint-Germain (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec
 Saint-Germain-de-Grantham, Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec
 Saint-Germain, französischer Name der Gemeinde Germagnano in der italienischen Provinz Turin
 St. Germain (Wisconsin), Ortschaft im Vilas County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 St. Germain (Town), Town(ship) im Vilas County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Saint-Germain, früherer Name der Stadt Ezzarah im tunesischen Gouvernement Ben Arous

Siehe auch:
 Germain